Duitsland
 Heinzenberg (bij Kirn) - gemeente in Rijnland-Palts
 Heinzenberg (Gemmrigheim) - stadsdeel van de gemeente Gemmrigheim in Baden-Württemberg
 Heinzenberg (Grävenwiesbach) - stadsdeel van de gemeente Grävenwiesbach in Hessen

 Oostenrijk
 Heinzenberg (Tirol) - plaats in Tirel

 Zwitserland
 Heinzenberg (Graubünden) - regio in het kanton Graubünden
 Kasteel Heinzenberg - kasteel in het kanton Graubünden